Amerika eller America kan avse

 Amerika – landmassorna mellan Atlanten och Stilla havet på västra halvklotet
 Amerika – en förkortning av landet Amerikas förenta stater
 Amerika-Haus – kultur- och informationscentrum om USA i Berlin
 America Online – Internet-leverantör
 America West – flygbolag 
 Captain America – superhjälte
 ESPN America – TV-kanal
 Ferrari America – bilmodell från Ferrari
 Mall of America – köpcentrum i USA
 Miss America – skönhetstävling

Kultur 
 Amerika (bok) – roman av Franz Kafka
 America (tidskrift) – amerikansk katolsk tidning publicerad av jesuiter
 America (låt) – sång av gruppen Last Days of April
 America (Modern Talking) – album av gruppen Modern Talking
 Amerika (musikalbum) – album med Bo Kaspers Orkester
 America (musikalbum) – folk rockbandet Americas debutalbum, släppt 1971
 Amerika (Halvdan Sivertsen-album) – ett musikalbum från 1985 med Halvdan Sivertsen
 America (musikgrupp) –rockgrupp
 Amerika (Rammstein) – sång av gruppen Rammstein
 America (sång) – sång ur musikalen West Side Story

Personer

Förnamn 
 America Vera Zavala (1976–), svensk politiker, författare och debattör
 America Ferrera (1984–), amerikansk skådespelare

Sport 
 Copa América – fotbollsturnering
 Road America – racerbana
 Club América – mexikansk fotbollsklubb
 América de Cali – colombianskt fotbollslag
 America (jakt) – en segeljakt på 1800-talet

Geografi

Kiribati 
1 Tabuaeran Island, atoll, Linjeöarna,

Se även 
 S/S America – flera fartyg
 USS America – flera örlogsfartyg
 American – flera
 Americana – flera
 Amerikansk – flera

Robotskapade Kiribatiförgreningar